Champvans (Jura)
 Champvans (Haute-Saône)
ook:
Champvans-les-Moulins,  Doubs